Miejscowości we Francji:
 Langley – miejscowość i gmina w regionie Lotaryngia, w departamencie Wogezy
Miejscowości w Kanadzie:
 Langley – miasto w prowincji Kolumbia Brytyjska
Miejscowości w USA:
 Langley – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Aiken
 Langley – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Mayes
 Langley – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Island
 Langley – miejscowość w stanie Wirginia
Gminy w USA:
 Langley (ang. Langley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ellsworth
W Wielkiej Brytanii:
 Langley – miejscowość w Slough, w hrabstwie Berkshire (Anglia)
 Langley – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Langley – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Langley – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Langley – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Langley – miejscowość w Rochdale, w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Langley – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Langley – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 Langley – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Langley – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Langley – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Langley – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Langley – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)
 Langley – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
 Langley – miejscowość w hrabstwie West Midlands (Anglia)
Osoby:
 Samuel Pierpont Langley (1834–1906) – amerykański fizyk, astronom, pionier w dziedzinie aeronautyki
 Joe Langley – amerykański kierowca i konstruktor wyścigowy